Dix-Huit-Février ou XVIII-Février ou 18-Février, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

18 février,  jour de l'année du calendrier grégorien.

Site ou édifice 

Des noms de sites ou édifices contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date ; par exemple :

 Stade du 18-Février à Biskra en Algérie.

Odonyme 

Des noms de voies ou places contiennent également cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date ; par exemple :

Graphies en français 

En Algérie,

 Le 18 février est la « Journée nationale du Chahid », en référence au , date officielle de création de l’Organisation Spéciale «  », qui a été le prélude à la lutte armée ; le 18 février est aussi la date à laquelle, en 1957, la « question algérienne » a été présentée devant l’Assemblée générale des Nations Unies.
 Le  : événements non connus.

En France,

 Le  : Création de la commune de Valras-Plage dans l'Hérault, par séparation d'avec Sérignan.
 Le  : Libération de Grosbliederstroff par le  Trailblazers américain et de Etzling, en Moselle, vers la fin de la seconde Guerre mondiale.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième :

Graphies en langues étrangères 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 18 de Febrero » ou « Dieciocho de Febrero »
 Au Mexique : événements non connus
 « (Calle) 18 de Febrero », à Monterrey, dans l'État de Nuevo León.

Œuvres artistiques

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisations des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
18